

Глендора — місто, штат Каліфорнія
 Глендора — селище, штат Міссісіпі
 Глендора — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі